„Сателит“ за най-добър актьор () е една от категориите на наградите „Сателит“. От създаването на наградите до 2010 г. награда за най-добър актьор се връчва в категории „мюзикъл или комедия“ и „драма“. На 16-ата церемония през 2011 г. категориите са слети.

Победители и номинирани

Актьор в мюзикъл или комедия (1997 – 2010)

Актьор в драма (1997 – 2010)

Актьор (след 2011 г.)

Външни препратки 
 Сайт на Академията за международна преса

Актьор